Der Name Salamis bezeichnet:

 Salamis (Insel), eine Insel und Gemeinde bei Athen
 Salamis (Zypern), eine antike Stadt auf Zypern
 Titularerzbistum Salamis
 Salamis (Mythologie), eine griechische Nymphe
 Schlacht von Salamis, Seeschlacht zwischen Griechen und Persern 480 v. Chr.
 Salamis (Gattung), Gattungsname der Spanner, einer Schmetterling-Familie

Schifffahrt:
 Salamis, unvollendet gebliebenes Schlachtschiff der griechischen Marine
 HMS Boreas (H77), unter dem Namen Salamis ein Zerstörer der griechischen Marine (1944–1951)
 Salamis Lines, eine Reederei, deren RoRo-Schiffe zwischen Piräus und Zypern verkehren

Siehe auch:
 Salami (Begriffsklärung)
 Salamin
 Salamina